Los nodosáuridos (Nodosauridae) son una familia de dinosaurios tireóforos anquilosaurianos, que vivieron desde el Jurásico Medio hasta el Cretácico Superior (hace aproximadamente 155 y 66 millones de años, desde el Calloviense hasta el Maastrichtiense), en lo que hoy es Norteamérica, Europa, Asia, La Antártida y posiblemente Sudamérica.

Descripción 
Los nodosáuridos presentaban una compleja armadura. A menudo los nódulos de esta se fundían en grandes placas. La cabeza de los nodosáuridos era porporcionalmente pequeña. El hocico y el pico era relativamente estrecho y alargado y con pequeños dientes en forma de lápiz. Se diferenciaban de los anquilosáuridos por la presencia de espinas laterales y la ausencia de un porra en la cola. Un sólido blindaje de placas protegía el área pélvica, siendo suplido por espinas dorsales en el flanco. Los nodosáuridos se originaron en Europa a mediados del período Jurásico, extendiéndose, posteriormente, hacia Asia y Norteamérica.

Sistemática

Taxonomía 
La familia Nodosauridae fue denominada por Othniel Charles Marsh en 1890, y se basa en el género Nodosaurus. La siguiente taxonomía sigue a Thompson et al., 2011 a menos que se anote lo contrario.

 Familia Nodosauridae
Acantholipan (México, sur de Norteamérica)
?Aletopelta (California, Oeste de Norteamérica)
Animantarx (Utah, oeste de Norteamérica)
Anoplosaurus (Inglaterra, Europa noroccidental)
Antarctopelta (Isla James Ross, noroeste de la Península antártica)
Edmontonia (Alberta, oeste de Norteamérica)
Europelta (España, península ibérica)
Gargoyleosaurus (Wyoming, oeste de Norteamérica)
Gastonia (Utah, oeste de Norteamérica)
Glyptodontopelta (Nuevo México, oeste de Norteamérica)
Hoplitosaurus (Dakota del Sur, Norteamérica central)
Hungarosaurus (Hungría, centro y sur de Europa)
Hylaeosaurus (Sussex, sur de Inglaterra)
Invictarx (Nuevo México, oeste de Norteamérica)
Mymoorapelta (Colorado, Norteamérica central)
Niobrarasaurus (Kansas, oeste de Norteamérica)
Nodosaurus (Wyoming y Kansas, oeste de Norteamérica)
Panoplosaurus (Montana y Alberta, oeste de Norteamérica)
Pawpawsaurus (Texas, oeste de Norteamérica)
Peloroplites (Utah, oeste de Norteamérica)
Polacanthus (Isla de Wight y Sussex, sur de Inglaterra)
Propanoplosaurus (Maryland, este de Norteamérica)
Sauropelta (Wyoming y Montana, oeste de Norteamérica)
Silvisaurus (Kansas, oeste de Norteamérica)
Stegopelta (Wyoming, oeste de Norteamérica)
Struthiosaurus (centro y sur de Europa)
Tatankacephalus (Montana, oeste de Norteamérica)
Texasetes (Texas, oeste de Norteamérica)
Zhejiangosaurus (Zhejiang, este de China)
 Nodosáuridos dudosos
 Acanthopholis (Reino Unido, Europa Occidental)
 Palaeoscincus

Filogenia 
El clado Nodosauridae fue definido originalmente por Paul Sereno en 1998 como "todos los anquilosaurios más cercanos a Panoplosaurus que a Ankylosaurus," una definición seguida por Vickaryous, Maryanska y Weishampel en 2004. Vickaryous et al. consideraron dos géneros de nodosáuridos como de situación incierta (incertae sedis): Struthiosaurus y Animantarx, y consideraron que el miembro más primitivo de Nodosauridae es Cedarpelta. El cladograma siguiente sigue la topología mejor establecida de un análisis realizado en 2011 por los paleontólogos Richard S. Thompson, Jolyon C. Parish, Susannah C. R. Maidment y Paul M. Barrett.

Referencias 

 Carpenter, K. (2001). "Phylogenetic analysis of the Ankylosauria." In Carpenter, K., (ed.) 2001: The Armored Dinosaurs. Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis, 2001, pp. xv-526 
 Osi, Attila (2005). Hungarosaurus tormai, a new ankylosaur (Dinosauria) from the Upper Cretaceous of Hungary. Journal of Vertebrate Paleontology 25(2):370-383, June 2003. 
 Vickaryous, M. K., Maryanska, T., and Weishampel, D. B. (2004). Chapter Seventeen: Ankylosauria. in The Dinosauria (2nd edition), Weishampel, D. B., Dodson, P., and Osmólska, H., editors. University of California Press.
 Rivera-Sylva, H. E.; Carpenter, K.; Aranda-Manteca, F. J. (2011). «LateCretaceous nodosaurids (Ankylosauria: Ornithischia) from Mexico». Revista Mexicana de Ciencias Geológicas 28 (3): 371-378.
 Rivera-Sylva, H. E.; Frey, E.; Stinnesbeck, W.; Carbot-Chanona, G.; Sanchez-Uribe, I. E.; Guzmán-Gutiérrez, J. R. (2018). «Paleodiversity of Late Cretaceous Ankylosauria from Mexico and their phylogenetic significance.». Swiss Journal of Palaeontology 137 (1): 83-93.

Enlaces externos 
 Ficha y estado en Taxon Search
 Nodosauridae en Palæos
 Nodosauridae en The Thescelsosaurus

Ankylosauria